Zagaj je ime več naselij v Sloveniji:
 Zagaj pri Ponikvi, občina Šentjur pri Celju
 Zagaj, občina Bistrica ob Sotli

Naselja v Sloveniji